Alliance steht für:
 Aliance TW, ein tschechisches Firmenkonsortium zum Bau von Straßenbahnfahrzeugen
 Alliance (Anwendung), Tauschbörsenprogramm für Freundesnetzwerke
 Alliance Automobiles, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Alliance (Band), amerikanische Rock-Band
 Alliance (E-Sport-Team), europäisches E-Sport-Team
 Alliance française, kulturelle Einrichtung
 Alliance (Réseau Alliance), französische Organisation in der Résistance
 Alliance Israélite Universelle, europäische Vereinigung von Juden französischen Ursprungs für Wohlfahrt und Bildung 
 Alliance (Neuseeland), politische Partei in Neuseeland
 Alliance Laundry Systems, US-amerikanischer Anbieter von gewerblichen Wäschesystemen
 Alliance Party of Northern Ireland, politische Partei in Nordirland
 Alliance (Schiff, 1860), Brigg, 1860 vor Borkum auf Grund gelaufen
 Alliance (Schiff, 1988), Forschungsschiff der NATO
 Alliance Semiconductor, Grafikchip-Hersteller
 Alliance (Skulptur), in Cardiff, Wales
 Automobil- und Motorenwerke Alliance, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 "Alliance", antikommunistische Koalition in Malaysia, siehe Parti Perikatan
 ein Automodell von Renault, Renault Alliance
 ein Zusammenschluss von Dancehallkünstlern, The Alliance
 The Alliance und Ocean Alliance, zwei von drei großen internationalen Konsortien von Containerreedereien, siehe: Konsortium (Seefahrt)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alliance (Jefferson County, Alabama)
 Alliance (Macon County, Alabama)
 Alliance (Florida), im Jackson County
 Alliance (Indiana), im Madison County
 Alliance (Kalifornien), im Humboldt County
 Alliance (Plaquemines Parish, Louisiana)
 Alliance (Sabine Parish, Louisiana)
 Alliance (Missouri), im Bollinger County
 Alliance (Nebraska), im Box Butte County
 Alliance (New Jersey), im Salem County
 Alliance (North Carolina), im Pamlico County
 Alliance (Ohio), im Stark County
 Alliance (Virginia), im Surry County
 Alliance (West Virginia), im Harrison County
 Alliance Furnace, im Westmoreland County, Pennsylvania
 Alliance Junction, im Mahoning County, Ohio
 Alliance Redwood, im Sonoma County, Kalifornien

in Guyana:
 Alliance (Demerara-Mahaica)
 Alliance (Essequibo Islands-West Demerara)
 Alliance (Pomeroon-Supenaam)

in Kanada:
 Alliance (Alberta), eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Alberta

Fließgewässer:
 Alliance Drain, im Scotts Bluff County, Nebraska
 Alliance Canal (Idaho), Kanal im Jefferson County
 Alliance Canal (Nebraska), Kanal im Morrill County
 Alliance Ditch, Kanal im Sheridan County, Wyoming
 Alliance Lateral, Kanal im Sheridan County, Wyoming

Personen:
 David Alliance, Baron Alliance (* 1932), britischer Geschäftsmann und Politiker

Sonstiges:
 Alliance Airport (New Jersey), Airport im Salem County
 Alliance Airport (Ohio), Airport im Mahoning County
 Alliance Municipal Airport, Airport im Box Butte County, Nebraska
 Alliance Tunnel, Mine im Summit County, Utah
 Alliance Oil and Gas Field, Ölfeld im Plaquemines Parish, Louisiana
 Alliance Acres Park, Park im McPherson County, Kansas
 Alliance Park, Park im Essex County, Massachusetts
 Alliance Public Square, Park im Stark County, Ohio

im NRHP gelistete Objekte:
 Alliance Bank Building, in Alliance, Ohio, ID-Nr. 95000940
 Alliance Clay Product Company, in Alliance, Ohio, ID-Nr. 78002130
 Alliance Commercial Historic District, in Alliance, Nebraska, ID-Nr. 07000180
 Alliance Furnace, in Perryopolis, Pennsylvania, ID-Nr. 91001130

Siehe auch:
 Allianz